— японская фамилия и топоним.

Топоним 
 Накано — японский город в префектуре Нагано.
 Накано — один из 23 специальных районов города Токио, Япония.

Фамилия 
 Накано, Дзюнъя (род. 1971) — японский композитор.
 Накано, Рётаро (род. 1988) — японский футболист.
 Накано, Синдзи (род. 1971) — японский автогонщик.
 Накано, Синъя (род. 1977) — японский мотогонщик.
 Накано, Сэйго (1886—1943) — японский политический и общественный деятель, журналист.
 Накано, Сюити (род. 1947) — японский астроном.
 Накано Такэко (1847—1868) — женщина-воин, защитница княжества Айдзу в войне Босин.
 Накано, Хироси (род. 1987) — японский гребец.
 Накано, Хироюки (род. 1958) — японский кинорежиссёр.
 Накано, Юкари (род. 1985) — японская фигуристка.